SFD steht als Abkürzung für:
 Schweizer Feuilleton-Dienst, früherer Name von ch-intercultur, einem Textdienst zu kulturellen Themen
 SFD 75 Düsseldorf, Verein für Sport und Freizeit von 1975 Düsseldorf e. V. 
 Shape from Defocus, Algorithmenklasse
 Skingirl-Freundeskreis Deutschland, rechtsextreme Organisation
 Software Freedom Day, jährliche weltweite Veranstaltung
 Spline Font Database (.sfd), Dateinamenserweiterung der Software FontForge
 Staatliche Filmdokumentation der DDR
 Stadtfernsehen Dreieich, TV-Sender im Rhein-Main-Gebiet
 Start Frame Delimiter, Ethernet
 Straight-Forward-Dealing, ein Wertpapier, ähnlich dem Differenzkontrakt
 Stuttgarter Flugdienst, deutsche Fluggesellschaft
 Sulfadiazin, Antibiotikum

SFD